Альдеаленгуа-де-Санта-Мария ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Сеговия в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Занимает площадь 19,59 км². Население — 82 человека (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 

Муниципалитеты Сеговии